Toponímia:
 Williamson (Arizona)
 Williamson (Illinois)
 Williamson (Iowa)
 Williamson (Virgínia de l'Oest)
 Biografies:
 Alexander William Williamson (1824-1904), químic anglès d'ascendència escocesa 
 John Finley Williamson (Canton, Ohio, 1887 - Toledo, Ohio, 1964), director de cors estatunidenc
 Oliver E. Williamson (Superior, Wisconsin, 1932), economista estatunidenc 
 Roger Williamson, pilot de curses automobilístiques britànic 
 Miscel·lània: Reacció de Williamson, mètode de síntesi d'èters a partir d'un alcohol i un halur orgànic